Central Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Park Historic District (Florida), NRHP-Nr. 99000898
 Central Park Historic District (Missouri), NRHP-Nr. 82000586
 Central Park Historic District (Wisconsin), NRHP-Nr. 00001069